Los Lavaderos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Lavaderos, Delstaten Mexiko, ort, Tenango del Valle, 
 Los Lavaderos, Guerrero, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar